Jan Kwiatkowski (1844–1908) – polski kupiec
 Jan Kwiatkowski (1881–1943) – polski dziennikarz, przedsiębiorca, społecznik, poseł endecji
 Jan Kwiatkowski, wł. Stanisław Kościelewski (1899–1985) – polski działacz komunistyczny, główny inspektor ORMO, komendant główny Straży Pożarnych
 Jan Kwiatkowski (ur. 1941) – polski matematyk, profesor